Media
 Toni, Britse film uit 1928
 Toni, Franse film uit 1935
 Toni, film van Philomène Esposito uit 1999

Muziek
 Toni, album van Toni Harper

Personen met de achternaam Toni
 Luca Toni, Italiaans voetballer

Voornaam
 Toni, een jongens- en meisjesnaam

Andere
 924 Toni - planetoïde